M22 Locust – czołg lekki z okresu II wojny światowej
 M22 – radzieckie oznaczenie silnika "Bristol Jupiter"
 Messier 22 – gromada kulista, znana też jako Gromada Strzelca.
 Droga ekspresowa M22 (Serbia) – droga ekspresowa w Serbii
 M22 (Universal Music) – projekt wytwórni należących do grupy Universal – box zawierający wszystkie opery W.A. Mozarta na płytach DVD, zarejestrowane w Salzburgu na tamtejszym festiwalu w roku 2006 – w 250 rocznicę urodzin kompozytora.
 Autostrada M22 (Irlandia Północna) – krótka autostrada w Irlandii Północnej